Unter Bessaraber versteht man:

 die Bewohner der historischen Landschaft Bessarabien
 ein Lammfell#Bessaraber